Onderdistrict in Indonesië
 Magersari (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Magersari (Rembang), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Magersari (Magelang Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Magersari (Ngablak), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Magersari (Patebon), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Magersari (Magersari), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Magersari (Sidoarjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java